Il singolare  dello  Sporting Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Simone Bolelli era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Carlos Berlocq ha battuto in finale Albert Ramos 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Carlos Berlocq (campione)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Albert Ramos (finale)

  Diego Junqueira (quarti di finale)
  Flavio Cipolla (secondo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sporting Challenger 2011